Hiltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hiltmann (* 1954), deutsche Filmeditorin
 Jochen Hiltmann (* 1935), deutscher Bildhauer, Maler, Grafiker, Kunstkritiker und Filmemacher
 Torsten Hiltmann (* 1976), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Hiltmann & Lorenz, Maschinenbauunternehmen in Aue in Sachsen